Toponímia
 Schulenburg (castell), antic llogaret i castell de mota i pati a Stappenbeck (Saxònia-Anhalt)
 Schulenburg (Texas), una ciutat al comtat Fayette County a Texas
 Schulenburg (Langenhagen), nucli de Langenhagen a Baixa Saxònia
 Schulenburg (Pattensen), nucli de Langenhagen a Baixa Saxònia
 Schulenburg (Pölitz), nucli de Pölitz a Slesvig-Holstein
 Schulenburg, nom alemany de Walidrogi, nucli del municipi polonès de Tarnów Opolski
 Schulenburg (Texas), localitat al Comtat de Fayette (Texas) 
 Schulenburg, masia castral a Itzehoe
 Biografies
 Schulenburg (nissaga), una família noble d'Alemanya
 Enric I de Schulenburg, príncep-bisbe d'Havelberg de 1244 a 1270
 Bernat de Schulenburg, (Bernardus de Sculenborch) (1358-1380), canonge a la seu de Stendal
 Maties Joan de Schulenburg (1661-1747), senyor hereu d'Emden i mariscal de la República de Venècia
 Friedrich Werner von der Schulenburg (1875-1944), diplomàtic, activista nazi i ambaixador del Tercer Reich a Moscou el 1939, després resistent anti-nazi
 Fritz-Dietlof von der Schulenburg-Tressow (1902–1944), militar, activista nazi prominent, després resistent anti-nazi